Institut national de la statistique (INS) est le nom de plusieurs institutions chargées des statistiques nationales, notamment dans les pays francophones :

  : Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium), ancienne dénomination Institut national de statistique (INS), la Direction générale Statistique et Information économique (DGSIE), Algemene Directie Statistiek (en néerlandais) ou Generaldirektion Statistik (en allemand) ;
  : Institut national de la statistique et de l'analyse économique (INSAE) ;
  : Institut national de statistique, ou Instituto Nacional de Estadística (INE) ;
  : Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) ;
  : Institut national de la statistique (INS) ;
  : Institut national de statistique, ou Instituto Nacional de Estadística (INE) ;
  : Institut national de la statistique (INS) ;
  : Institut national de statistique et de recensement, ou Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) ;
  : Institut national de la statistique (INS) ;
  : Institut national de statistique, ou Instituto Nacional de Estadística (INE) ;
  : Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) ;
  : Institut national de statistique, ou Instituto Nacional de Estadística (INE) ;
  : Institut national de statistique, ou Instituto Nacional de Estadística (INE) ;
  : Office central de statistiques ;
  : Institut national de statistique, ou Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ;
  : Institut national de la statistique et des études économiques (STATEC) ;
  : Institut national de la statistique (INSTAT) ;
  : Institut national de la statistique (INSTAT) ;
  : Haut-commissariat au Plan (HCP) et Institut national de statistique et d'économie appliquée (INSEA) ;
  : Institut national de la statistique (INS) ;
  : Institut national de statistique, ou Instituto Nacional de Estatística (INE) ;
  : Institut national de statistique, ou Institutul Naţional de Statistică (INS) ;
  : Institut national de la statistique, des études économiques et démographiques (INSEED) ;
  : Institut national de la statistique (INS) ;
  : Institut national de statistique, ou Instituto Nacional de Estadística (INE) ;
  : Institut national de statistique, ou Instituto Nacional de Estadística (INE).

Voir aussi 
 Liste des instituts officiels de statistique